El término «Partido Socialdemócrata de Chile» puede referirse a los siguientes partidos políticos chilenos:

 Partido Social Demócrata (1967-1972)
 Partido Socialdemocracia Chilena (1971-1994)
 Partido Socialdemócrata (1988-1990)